Зако́рко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Закорко, Иван Павлович (род. 1972) — заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса по борьбе самбо.
 Закорко, Николай Тихонович (1903—1978) — советский военный деятель, железнодорожник, генерал-директор движения 2-го ранга, Герой Социалистического Труда.